Оксана Исмаиловна Равилова () — советская и российская конькобежка. Участница зимних Олимпийских игр 1992, 1994 и 1998 годов. Серебряный призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье 1995 года, бронзовый призёр чемпионата мира в спринтерском многоборье 1993 года.

Биография 

Оксана Равилова родилась 20 мая 1967 года в городе Иркутск (по другим данным, в городе Мирный Якутской АССР).

Окончила Иркутский государственный педагогический институт с отличием.

Выступала в соревнованиях по конькобежному спорту за Иркутск. Начинала тренироваться под началом Антонины Храмцовой, с 1986 года работала с заслуженным тренером России Сергеем Слоевым. В 1987 году установила рекорд РСФСР на дистанции в 1500 метров. В 1989 году на соревнованиях между конькобежцами СССР и ГДР Равилова показала второй результат в мире на дистанции 1000 метров.

Десять раз становилась чемпионкой страны: в 1991 году чемпионкой СССР на дистанции 1000 метров, в 1992 году — чемпионкой СНГ в спринтерском многоборье, на дистанциях 500 и 1000 метров, в 1993, 1995—1996 годах — чемпионкой России на дистанции 500 метров и в спринтерском многоборье, в 1995 году также на дистанции 1000 метров. Также в чемпионатах СССР в 1991 году выиграла серебро в спринтерском многоборье, в 1992 году — на дистанциях 500 и 1000 метров, бронзу в 1990 году на дистанции 1000 метров, в 1991 году — на 500-метровке. В чемпионатах России в 1993 году завоевала серебро на дистанции 1000 метров, в 1998 году — в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров. Бронзу выиграла в 1996 году на дистанции 1000 метров, в 2003 году — в спринтерском многоборье.

Была рекордсменкой России на дистанции 1000 метров и по сумме спринтерского многоборья.

В 1992 году вошла в состав Объединённой команды на зимних Олимпийских играх в Альбервиле. На дистанции 500 метров заняла 16-е место, показав результат 41,73 секунды и уступив 0,60 секунды завоевавшей золото Бонни Блэйр из США. На дистанции 1000 метров заняла 15-е место с результатом 1 минута 24,14 секунды, уступив 2,24 секунды также победившей Бонни Блэйр.

В 1993 году на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Икахо завоевала бронзовую награду, став первой на дистанции 100 метров. 

В 1994 году вошла в состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. На дистанции 500 метров заняла 17-е место с результатом 40,72, уступив 1,47 секунды завоевавшей золото Бонни Блэйр. На дистанции 1000 метров заняла 9-е место с результатом 1.20,82, уступив 2,08 секунды ставшей первой Бонни Блэйр. На дистанции 1500 метров заняла 25-е место с результатом 2.08,65, уступив 6,46 секунды завоевавшей золото Эмеше Хуньяди из Австрии.

В 1995 году на чемпионате мира в спринтерском многоборью в Милуоки завоевала серебряную медаль, став второй на дистанциях 500 и 1500 метров.

В 1998 году вошла в состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Нагано. На дистанции 500 метров заняла 21-е место с результатом 1.20,03 по сумме двух забегов, уступив 3,43 секунды завоевавшей золото Катрионе Лемэй-Доан из Канады.

Заслуженный мастер спорта России (1993).

По окончании выступлений стала работать детским тренером.

Была членом Общественной палаты Иркутска.

Личные рекорды 

 500 метров — 39,57 (3 января 1997, Калгари)
 1000 метров — 1.18,90 (8 декабря 2001, Калгари)
 1500 метров — 2.04,70 (24 ноября 2001, Калгари)
 3000 метров — 4.45,64 (1 апреля 1988, Алма-Ата)
 5000 метров — 8.46,83 (2 декабря 1985, Коломна)

Семья 

Муж — Сергей Аркадьевич Слоев (род. 1957), российский тренер по конькобежному спорту, заслуженный тренер России.

Дочь — Екатерина Сергеевна Слоева (род. 1999), белорусская конькобежка. Участница зимних Олимпийских игр 2022 года.

Примечания 

Конькобежцы СССР
Конькобежцы России
Чемпионы СССР по конькобежному спорту
Чемпионы СНГ по конькобежному спорту
Чемпионы России по конькобежному спорту
Рекордсмены России по конькобежному спорту
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Спортсмены Иркутска
Тренеры России по конькобежному спорту